Mari puede referirse a:

 Mari (ciudad), una antigua ciudad de la actual Siria.
 Mari (diosa), diosa principal de la mitología vasca precristiana.
 Mari (etnia), una etnia de Rusia.
 Mari (Grecia), un pueblo de Laconia (Grecia).
 Mari (santo), uno de los setenta discípulos de Jesús, venerado como uno de los primeros líderes cristianos de Persia.
 Mari Alkatiri, el primer primer ministro de Timor Oriental.
 Mari Lacruz, futbolista español.
 Mari Trini, cantante y compositora española.
 Mari-El, una república de la Federación Rusa.
 Idioma mari, un idioma ino-ugrio hablado en la república de Mari-El.